Théodemir est un nom propre qui peut désigner :

 Théodemir (roi suève) (en espagnol Teodomiro) est roi des Suèves en 558 ; il succède à Cararic.
 Théodemir de Cordoue († 851), martyr à Cordoue ; fêté le 25 juillet.
 Théodemir (wisigoth) ; 712-741 prétendant à la couronne wisigothique après l'invasion musulmane (appelé par les musulmans, Tudmir Ben-Godo : "Théodemir fils de Goth").
 Théodemir ou Thiudimir, roi ostrogoth du , père de Théodoric le Grand

Voir aussi 
 Théodomir, roi franc du début du , prédécesseur hypothétique de Clodion le Chevelu

Références